PQI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Presque Isle (Maine) (Stati Uniti)